Фили́пп Франсуа́ Жозе́ф Леба́ (; ,  — , ) — французский политический деятель, по профессии адвокат. Отец археолога и наставника будущего Наполеона III Филиппа Леба.

Биография 
Избранный в члены Конвента, Леба примкнул к Горе, подал голос за смерть короля, без апелляции к народу и без отсрочки.

Женатый на сестре невесты Робеспьера, был глубоко предан последнему и действовал в его духе как в Комитете общей безопасности, так и во время миссий в армии. Когда 9 термидора решено было арестовать Робеспьера, Леба выразил желание разделить его судьбу и был отведен в тюрьму де-ля-Форс.

Анрио вскоре освободил его; с Сен-Жюстом и Кутоном Леба отправился в мэрию и пытался побудить Робеспьера к сильным мерам против общих врагов. Когда Робеспьер был ранен, Леба счёл его убитым и застрелился.

Примечания

Ссылки 
 Егоров А.А. «Монтаньяр Филипп Леба»
 

Революционеры Франции
Политики Франции
Люди Великой французской революции по алфавиту
Члены Национального конвента
Застрелившиеся во Франции
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Франции
Юристы по алфавиту
Юристы Франции
Максимилиан Робеспьер